Marcel Schrötter (Vilgertshofen, 1993. január 2. –) német motorversenyző, jelenleg a Moto2 géposztályának tagja.

A sorozatban 2008-ban mutatkozott be, a német versenyen, szabadkártyásként. Ezen a versenyen rögtön pontot szerzett, tizenharmadik lett. 2009-ben három versenyen indult, mindhármat pontszerző helyen fejezte be. A szezonzáró valenciai futamon szabadkártyásoktól ritkán látható jó eredményt ért el, ötödik lett.

Első teljes szezonját 2010-ben kezdte.

Teljes MotoGP-eredménylistája

* A szezon jelenleg is tart.

Külső hivatkozások
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

Német motorversenyzők
1993-ban született személyek
Élő személyek